Högön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högön, Larsmo, Österbotten, 
 Högön (Saltvik, Åland),  (19 ha)

Se även
Högö

Robotskapade Finlandförgreningar